A EHF Bajnokok Ligája 2006-07 a 47. Európai Kupasorozat volt, a 14. a jelenlegi formájában. A bajnoki címet a német THW Kiel szerezte meg, miután a döntőben az ugyancsak német SG Flensburg-Handewitt együttesét legyőzte.

Két magyar csapat is indult a kupasorozatban, az MKB Veszprém KC magyar bajnokként, a Pick Szeged pedig magyar bajnoki ezüstérmesként vehetett részt a küzdelmekben.A Veszprém a Pamplonai vereségnek köszönhetően második lett a csoportkörben, a nyolcaddöntőben a KIF Kolding A/S csapatát verte meg és ezzel jutott tovább a negyeddöntőbe, ahol azonban nem bírta megverni a későbbi BL győztes THW Kielt. A Szeged akárcsak a Veszprém második helyen jutott tovább a csoportkörből, a nyolcaddöntőben azonban mindössze 1 góllal kapott ki összesítésben a BM Valladolid csapatától.

Selejtezők

1. selejtezőkör
A mérkőzéseket szeptember 1-jén, 2-án, 3-án, 8-án, illetve szeptember 3-án, 9-én, 10-én rendezték.

|}

Csoportmérkőzések
A csoportokból az első kettő helyezett továbbjut, a harmadikak a Kupagyőztesek Európa Kupájában folytatják, míg a negyedik helyezettek búcsúznak az európai kupaküzdelmekből erre a szezonra.

A csoport

B csoport

C csoport

D csoport

E csoport

F csoport

G csoport

H csoport

Egyenes kieséses szakasz

Nyolcaddöntő

Negyeddöntő

Elődöntő

Döntő

Góllövőlista

További információk
 EHF Bajnokok Ligája

Bajnokok ligaja 2006-2007
Bajnokok ligaja 2006-2007
EHF-bajnokok ligája